Сан-Андрес-дель-Рабанедо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альфос-де-Леон. Занимает площадь 65 км². Население — 31306 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 3 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo

Муниципалитеты Леона